Гришино — деревня в Себежском районе Псковской области России. Входит в состав городского поселения Идрица.

География 
Находится на юго-западе региона, в центральной части района, , фактически слившись с деревней Лопухи.

Уличная сеть не развита.

История 
В 1802—1924 годах земли поселения Гришина входили в Себежский уезд Витебской губернии..

В 1941—1944 гг. местность находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

До 1995 года деревня входила в Мостищенский сельсовет. Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости и деревня стала частью Мостищенской волости.

В 2015 году Мостищенская волость, вместе с населёнными пунктами, была влита в состав городского поселения Идрица.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 % от общей численности в 17 чел..

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Стоит на автодороге регионального значения «Толкачево — Себеж — Заситино»(идентификационный номер 58 ОП РЗ 58К-563). Остановка общественного транспорта «Лопухи». На сентябрь 2020 ходит автобусный маршрут 808 из города Себеж.

Примечания 

 Населённые пункты Себежского района